Первый дивизион Мальты 1962/1963 () — 48-й сезон чемпионата Мальты по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт лиги  
 Чемпионат Мальты на rsssf.com

1962/1963
Мальта
Мальта
1962 год на Мальте
1963 год на Мальте